Voluta puede hacer referencia a:

 Voluta, ornamento característico, en forma de espiral, que forma los ángulos del capitel de la columna jónica;
 Voluta, cámara o carcasa en forma de espiral de una bomba centrífuga;
 Voluta, ornamento tradicional en algunos instrumentos, especialmente en muchos instrumentos de cuerda frotada; 
Volutas, brotes tiernos y comestibles de helechos; o
 Voluta, género de moluscos gastrópodos prosobranquios, perteneciente la familia Volutidae.